Монфо́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Мовзен. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32269.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 55 км северо-западнее Тулузы, в 26 км к северо-востоку от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 480 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 276 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 212 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 76,8 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 212 активных жителей работали 187 человек (100 мужчин и 87 женщин), безработных было 25 (12 мужчин и 13 женщин). Среди 64 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Климента (XV век). Исторический памятник с 1964 года
 Часовня Св. Власия (XI—XII века)
 Замок Эсклиньяк (XV век). Исторический памятник с 1958 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Жер